Vila Chã (Alijó), een plaats in de Portugese gemeente Alijó
 Vila Chã (Esposende), een plaats in de Portugese gemeente Esposende
 Vila Chã (Fornos de Algodres), een plaats in de Portugese gemeente Fornos de Algodres
 Vila Chã (Vale de Cambra), een plaats in de Portugese gemeente Vale de Cambra
 Vila Chã (Vila do Conde), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde